Гео́ргий Ивано́в (реже — Ива́нов): Иванов, Георгий (род. 1976) — болгарский футболист.
 
 
 Иванов, Георгий Владимирович (1894—1958) — русский поэт, прозаик и публицист, переводчик, критик.
 
 Иванов, Георгий Иванович (1912—1942) — советский футболист.
 Иванов, Георгий Николаевич (1927—2010) — советский и российский композитор и педагог, народный артист РФ. 
 Иванов, Георгий Степанович (1901—1970) — советский военачальник, полковник.
 Иванов, Георгий Тихонович (1922—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Георгий Фёдорович (1918—1994) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Георгий Яковлевич (1925—1994) — советский артиллерист, Герой Советского Союза (1945).